

Wydarzenia 

 Azja
 W podzielonych na lenna Chinach zaczął się okres sprawowania faktycznej władzy przez tzw. hegemonów.
 Pingwang z dynastii Zhou ustanowił Chengzhou swoją stolicą.